Cet article dresse la liste des sénateurs de la  législature d'Espagne, élus lors des élections générales du .

Tableau récapitulatif

Liste détaillée

Sénateurs désignés

Anciens sénateurs

Élus ayant renoncé à siéger

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 XIIIe législature d'Espagne
 Députés de la XIIIe législature de l'Espagne
 Élections générales espagnoles d'avril 2019

XIIIe législature d'Espagne